Dans la mythologie grecque, Mégère est une des Érinyes.
 Mégère est le nom d'un papillon, également nommé « satyre ».

Voir aussi 
 La Mégère apprivoisée, comédie de William Shakespeare.